Kangilequtaa bezeichnet:
 Kangilequtaa (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangilequtaa (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kangilequtaa (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland